L'edizione 1958-1959 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dello Young Boys. Capocannoniere del torneo fu Eugen Meier (Young Boys), con 24 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1957-1958 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B il Winterthur e il Bienne, mentre dalla Lega Nazionale B 1957-1958 sono stati promossi lo Zurigo e il Lucerna.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata in Coppa dei Campioni 1959-1960
      Retrocesse in Lega Nazionale B 1959-1960.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Young Boys Campione di Svizzera 1958-1959 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1959-1960.
 Urania Ginevra e Young Fellows Zurigo retrocesse in Lega Nazionale B.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
  Stagione su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
1958-1959